Leezen – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Germania)
Leezen – comune dello Schleswig-Holstein (Germania)